Die Codepage 852 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie versucht, die mitteleuropäischen Sprachen abzudecken und enthält alle darstellbaren Zeichen aus ISO 8859-2.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 852.

Weblinks 
 Codepage 852 Mapping bei Unicode.org (englisch)
 OEM 852 (englisch)

DOS-Codepage